Такмичење у трчању на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3. и 4. марта  у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015. није бранио Јакуб Холуша из Чешке

Земље учеснице 
Учествовала су 22 такмичара из 17 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 1.500 метара у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2017.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 3. марта 2017. године. У финале пласирали су се по 2 првопласирана из 3 квалификационе групе (КВ) и 3 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 19:15, група 2 у 19:24, група 3 у 19:33.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 

Такмичење не одржано 4. марта 2017. године у 20:18.,

Пролазна времена у финалу

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Трка на 1.500 метара на Европском првенству у атлетици у дворани